Benelli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrea Benelli (né en 1960), tireur sportif italien ;
 Giovanni Benelli (1921-1982), cardinal italien ;
 Liliane Benelli (1935-1965), musicienne française ;
 Sem Benelli (1977-1949), dramaturge, essayiste et librettiste italien ;
 Vanessa Benelli Mosell (née en 1987), pianiste italienne.

Entreprises 
 Benelli, entreprise de construction mécanique basée en Italie.
 Benelli Sei, Benelli TNT, Benelli Tornado Tre, Benelli Sei, modèles de motos de Benelli.
 Benelli Armi, fabricant italien d'armes à feu.
 Benelli M1, Benelli M3 Super 90, Benelli M4 Super 90, armes produites par Benelli Armi.

Patronyme italien